Łyżwiarstwo figurowe na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 1992 – zawody w łyżwiarstwie figurowym podczas igrzysk olimpijskich w Albertville, we Francji. Konkurencje rozegrano w dniach 9–21 lutego 1992. Zawody pdbywały się w czterech konkurencjach: solistów i solistek, par sportowych i tanecznych.

Wicemistrzyni olimpijska w konkurencji solistek, Midori Itō zdobyła pierwszy w historii medal olimpijski w łyżwiarstwie figurowym dla Japonii.

Medaliści

Klasyfikacja medalowa

Wyniki

Soliści

Solistki

Pary sportowe

Pary taneczne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Dyscypliny rozgrywane podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich 1992
1992